Lessonia steht für:

 Lessonia (Algengattung), eine Algengattung
 Lessonia (Tiergattung), eine Vogelgattung aus der Familie der Tyrannen
 ein Synonym für die Hydrozoengattung Aglaura
 ein Synonym für Mannstreu (Eryngium)